Meeuw ist der Nachname mehrerer Personen:

Folkert Meeuw (* 1946), ehemaliger deutscher Schwimmer
Jutta Meeuw (* 1954), geb. Weber,  ehemalige deutsche Schwimmerin, Ehefrau von Folkert Meeuw
Helge Meeuw (* 1984), deutscher Schwimmsportler, Sohn von Jutta und Folkert Meeuw